Цепколенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Цепколенко, Владимир Александрович (род. 1953) — заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Цепколенко, Кармелла Семёновна (род. 1955) — композитор, заслуженный деятель искусств Украины.